Proneomeniidae är en familj av blötdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Proneomeniidae i ordningen Cavibelonia, klassen maskmollusker, fylumet blötdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen rovmaskmollusker, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Proneomeniidae 3 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Maskmollusker
Proneomeniidae